De Rally van de Verenigde Staten 1986, formeel 14th Toyota Olympus Rally, was de 14e editie van de Olympus Rally en de dertiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1986. Het was de 160e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Tacoma.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen 
 Noot: Dit zijn de definitieve standen exclusief de resultaten van San Remo.

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Ver
Rally van de Verenigde Staten